

Patronyme 
Marcel Langer (1903-1943), membre des Brigades internationales.
Marcel Langer (1917-1990), résistant FAFL, Compagnon de la Libération.

Voir aussi